Први национални шампионат је одржан као шампионат Бохемије (која је била у саставу Аустроугарског царства) сваке друге године од 1905. до 1913. 

 1905. – 1913. шампионат Бохемије
 1940. – 1944. шампионат Бохемије и Моравске
 1993. до данас шампионат Чешке Републике

Списак победника

Шампионат Бохемије

Шампионат Чешке и Моравске

Шампионат Чешке

Вишеструки победници 
 7 титула: Лудек Пахман (1946-1966)
 6 титула: Властимил Хорт (1969-1977)
 5 титула: Лубомир Фтачник (1981-1989)
 3 титуле: Олдрих Дурас (1905-1911)
 3 титуле: Мирослав Филип (1950-1954)
 3 титуле: Властимил Јанса (1964-1984)
 3 титуле: Карел Опоченски (1927-1938)
 3 титуле: Јан Смејкал (1973-1986)

Види још... 
 Чехословачки шаховски шампионати

Национални шампионати